Erik Forsgren kan vara flera olika personer:

 Erik Forsgren – trummis i Slowgate
 Erik Forsgren – svensk före detta landslagsman i orientering och friidrott, född 1966
 Eric Forsgren (1928–2018), dokumentärfilmare och reporter på SVT.
 Erik Forsgren (1896–1986), läkare och fysiolog